Тиктин — фамилия; имеет женскую форму Тиктина.
 Тиктин, Авром (1866—1943) — еврейский писатель, переводчик и публицист.
 Тиктин, Александр Григорьевич (Гиршевич; 1886—1945) — советский инженер и теоретик организации производства.
 Тиктин, Георгий Исаакович (Герман-Георг; 1880—1945) — русский и советский экономист, специалист в области финансового права, профессор и декан экономического факультета Одесского института народного хозяйства, сын И. Г. Тиктина.
 Тиктин, Исаак Германович — русский адвокат и правовед, публицист, гласный Одесской городской Думы.
 Тиктин, Николай Исаакович (1874—?) — русский правовед, специалист по византийскому праву, сын И. Г. Тиктина.
 Тиктин, Осип Германович (1862—?) — русский врач и учёный-медик, брат И. Г. Тиктина.
 Тиктин, Сергей Александрович (1927 — после 2004) — советский и израильский физик-электротехник, публицист, кандидат технических наук, сын А. Г. Тиктина.
 Тиктин, Хиллель (род. 1937) — английский теоретик марксизма и политэконом.

Тиктина 
 Тиктина, Дора Моисеевна (более известна под фамилией Штурман; 1923—2012) — израильский литературовед, политолог, публицист, историк литературы, жена и соавтор С. А. Тиктина.